Dit is de wereldranglijst van mei 1994 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 mei 1994.

Mannen 05